Traumschiff steht für

 eine ZDF-Fernsehreihe, siehe Das Traumschiff
 eine Parodie der Fernsehserie Raumschiff Enterprise. Sie stammt von Michael Herbig und war in seiner Show Bullyparade unter dem Titel Unser (T)Raumschiff zu sehen.
 den Kinofilm nach dieser Serie, siehe (T)Raumschiff Surprise – Periode 1
 einen deutschen DEFA-Kinderfilm aus dem Jahr 1956, siehe Das Traumschiff (Film)